Drugie zawody rozgrywane w ramach Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich 2020/2021 rozegrane zostały w Ljubnie w dniach 23–24 stycznia 2021 roku, gdzie zaplanowano konkurs drużynowy oraz konkurs indywidualny.

Kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego wygrała Norweżka Silje Opseth uzyskawszy przewagę prawie półtora punktową nad drugą Słowenką Niką Križnar. Trzecie miejsce w zawodach zajęła kolejna z reprezentantek gospodarzy – Urša Bogataj. W czołowej dziesiątce ze słoweńskich zawodniczek plasowały się także Ema Klinec (5. miejsce) oraz Špela Rogelj (7. miejsce). Skacząca z plastronem liderki klasyfikacji generalnej Austriaczka Marita Kramer sklasyfikowana została na pozycji ósmej. Spośród sześciu zgłoszonych do startu reprezentantek Polski tylko dwie uzyskały awans do konkursu głównego, a były to Kinga Rajda (25. miejsce) i Kamila Karpiel (35. miejsce). Blisko wywalczenia awansu była uplasowana na 42. miejscu Anna Twardosz. Reszta Polek plasowała się w szóstej i siódmej dziesiątce konkursu. Cztery zawodniczki zostały zdyskwalifikowane za niezgodny z regulaminem kombinezon – Słowenka Jerneja Brecl, Francuzka Joséphine Pagnier, Amerykanka Nina Lussi oraz Niemka Juliane Seyfarth. Na liście startowej pojawiło się siedemdziesiąt sześć nazwisk. Kwalifikacje przeprowadzone zostały w całości z dwudziestej drugiej belki startowej.

Konkurs drużynowy wygrała reprezentacja gospodarzy – Słowenii w składzie : Ema Klinec, Špela Rogelj, Urša Bogataj oraz Nika Križnar. Pierwsza z nich indywidualnie uzyskała najwyższą notę w zawodach. Na drugim stopniu podium uplasowały się Norweżki, wśród których najlepszy występ odnotowała skacząca w czwartej kolejce Maren Lundby. Do zwyciężczyń straciły niespełna dwadzieścia punktów. Skład podium uzupełniła reprezentacja Austrii będąca o osiemnaście punktów stratna do wyżej uplasowanej Norwegii. Na kolejnych lokatach plasowały się kolejno Japonki, Niemki, Rosjanki, Francuzki oraz Polki, które poprzez awans do serii drugiej zdobyły punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Narodów. Na serii pierwszej udział swój zakończyły reprezentacje Finlandii, Czech, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Rumunii. Łącznie do konkursu drużynowego zgłoszonych było trzynaście ekip. Skakano z belek od dwudziestej pierwszej do dwudziestej piątej.

W konkursie indywidualnym po raz pierwszy w swojej karierze zwycięstwo odniosła Norweżka Eirin Maria Kvandal, która z przewagą niespełna dwóch punktów wyprzedziła liderującą po pierwszej serii Słowenkę Emę Klinec. Na najniższym stopniu podium stanęła Marita Kramer straciwszy do triumfatorki ponad sześć punktów. W czołowej dziesiątce konkursu spośród reprezentantek gospodarzy sklasyfikowana została Nika Križnar (10. miejsce). Do drugiej serii awansowała Kinga Rajda jako jedyna z Polek startujących w konkursie i zajęła ostatnie, trzydzieste miejsce; Kamila Karpiel zajęła 33. miejsce. Z powodu nieprzepisowej długości nart zdyskwalifikowana została reprezentantka Japonii Yūki Itō. Serie konkursowe odbywały się z belek od piętnastej do osiemnastej.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata kobiet w Ljubnie był Marko Mlakar oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata, Chika Yoshida. Jej asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Miran Tepeš. Sędzią technicznym był Stefan Wolf, a jego asystentem – Aljoša Dolhar. Kontrolą sprzętu zajmowała się Agnieszka Baczkowska wraz z Anette Sagen.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego – 23 stycznia 2021

Konkurs drużynowy – 23 stycznia 2021

Konkurs indywidualny – 24 stycznia 2021

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna

Klasyfikacja drużynowa

Przypisy

Bibliografia 
 

2021 w Słowenii
Ljubno
Puchar Świata w skokach narciarskich w Ljubnie